Tonight — четвёртый студийный альбом американского исполнителя современной христианской музыки певца Тобимака, вышедший 9 февраля 2010 года на лейбле ForeFront. Диск Тобимака достиг № 6 в американском хит-параде Billboard 200 и возглавил чарт христианской музыки Christian Albums (во 2-й раз в его карьере).

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков, имел номинацию на премию Грэмми в категории Best Pop/Contemporary Gospel Album (на 53-й церемонии 2011 года) и выиграл награду GMA Dove Award в категории «Альбом года в жанре современной христианской рок-музыки (Rock/Contemporary Album of the Year)» на 42-й церемонии GMA Dove Awards, а титульная песня имела номинацию «Лучшая песня христианского рока года (Rock/Contemporary Recorded Song of the Year)» (2011).

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы христианской музыки
Альбомы ForeFront Records